meldolesi – abitanti del comune di Meldola, provincia di Forlì-Cesena
 Claudio Meldolesi (1942-2009) ― drammaturgo e critico teatrale italiano
 Domenico Meldolesi (1940-1992) – ciclista su strada italiano